En anglais le mot marble signifie « marbre », mais aussi « bille ».

Culture et société 
 Marble est un logiciel libre proposant un globe virtuel.
 Marble est un label indépendant de musique électronique.

Toponyme

Canada 
 l'île Marble, une île inhabitée du Nunavut dans l'Archipel arctique canadien, à l'ouest de la baie d'Hudson ;

États-Unis 
 Marble, une census-designated place du comté de Cherokee, en Caroline du Nord ;
 Marble, une ville du comté de Gunnison, dans le Colorado ;
 Marble, une ville du comté d'Itasca, dans le Minnesota.